Шинькович Андрій Васильович — народний депутат України 8-го скликання.
 Шинькович Олександр Дмитрович — старшина Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
Прізвища